Breznik (tschech. Březník) ist

 eine frühere Bezeichnung der Stadt Pljevlja in Montenegro
 Březník, Gemeinde im Okres Třebíč in Tschechien
 Březník (Modrava), Einöde in der Gemeinde Modrava in Tschechien
 Březník (Böhmerwald) (St. Guntherberg), Berg bei Dobrá Voda in der Gemeinde Prášily in Tschechien
 Breznik Žakanjski, Ort in der Gemeinde Žakanje, Gespanschaft Karlovac, Kroatien

Breznik ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Breznik (* 1984), österreichischer Bodybuilder
 Katarina Breznik (* 1977), slowenische Skirennläuferin
 Melitta Breznik (* 1961), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch: Bresnik